Fourques (Gard)
 Fourques (Pyrénées-Orientales)
ook:
Fourques-sur-Garonne,  Lot-et-Garonne